Bing (Engeland), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk 
 Bing (voornaam), een mannelijke voornaam
 Bing (speelgoedfabrikant), een Duitse speelgoedfabrikant (1863-1933)
 Bing Power Systems, een fabrikant van motoronderdelen zoals carburateurs
 Bing (zoekmachine), een zoekmachine van Microsoft
 Bing (televisieserie), een Britse animatieserie voor jonge kinderen